Newsreader bezeichnet:

 Feedreader, Programme zum Lesen von Web-Feeds (meist im RSS- oder Atom-Format)
 Newsreader (Usenet), Programme zum Lesen und Schreiben von Nachrichten in Newsgroups des Usenets
 News Reader, eine deutsche Nachrichtensuchmaschine